Carme (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Carme (maan), een maan van Jupiter
Carme (Barcelona), een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona